Андре́й Вячесла́вович Заднепро́вский (, родился 31 августа 1974 года в Калининградe, СССР) — известный литовский пятиборец, серебряный призёр Олимпиады 2004 года и бронзовый призёр Олимпиады 2008 года в личном зачёте. Трёхкратный чемпион мира (2000 и 2004 — в личном зачёте, 2006 — в командном).

Биография 
Родился в Калининграде, а начал заниматься современным пятиборьем в Каунасской спортивной школе. Первый тренер — Эдмундас Маргелявичюс. В 1994 на чемпионате мира среди юниоров в Толедо выиграл золотую медаль в эстафете и командном зачете. С 1996 года тренировался в Литовском олимпийском спортивном центре под руководством Юрия Москвичева. Закончил Литовскую полицейскую академию, в 2002 году получил степень магистра социальной работы в Литовском университете права. Служил старшим патрульным в Конной роте патрульной службы Полиции общественного порядка Главного комиссариата города Вильнюса. В 2010 году из-за травмы колена уволился из полиции и ушёл из большого спорта. С 2011 года работает тренером в Литовском олимпийском спортивном центре.

Семья 
Жена — Лаура Асадаускайте, олимпийская чемпионка по современному пятиборью. Дочь — Адриана, родилась в 2010 году. Вторая дочь — Анастасия, родилась в 2002.

Награды 
 Большой командорский крест ордена «За заслуги перед Литвой» (27 августа 2008 года).
 Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1 июля 2000 года).
 Командор ордена «За заслуги перед Литвой» (31 августа 2004 года).
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (28 августа 1997 года).

Примечания

Ссылки 
 Андрей Заднепровский на Олимпиаде
 Профиль на pentathlon.org

Пятиборцы Литвы
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Чемпионы мира по современному пятиборью